Saint-Saturnin (Cantal)
 Saint-Saturnin (Charente)
 Saint-Saturnin (Cher)
 Saint-Saturnin (Lozère)
 Saint-Saturnin (Marne)
 Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme)
 Saint-Saturnin (Sarthe)
ook:
Saint-Saturnin-de-Lenne, Aveyron 
Saint-Saturnin-de-Lucian, Hérault 
Saint-Saturnin-du-Bois, Charente-Maritime
Saint-Saturnin-du-Limet, Mayenne 
Saint-Saturnin-lès-Apt, Vaucluse
Saint-Saturnin-lès-Avignon, Vaucluse
Saint-Saturnin-sur-Loire, Maine-et-Loire